História
 Histórias (Heródoto) —  principal obra, em nove livros, do historiador grego Heródoto
 Histórias (Políbio) — obra do historiador grego Políbio (203 a.C.—120 a.C.)
 Histórias (Tácito) — livro escrito pelo historiador romano Tácito
 Estória — em literatura, no sentido de conto

Ver também 
 History (The History Channel) — canal de televisão por cabo

Desambiguações de história